Кудси Вананди полное имя Хаджи Мирза Агарахим Кудси Вананди, согласно АСЕ Мир Абдуррахим (азерб. Qüdsi Vənəndi; 1773, Ордубад – 1861, Ордубад) — азербайджанский поэт. Один из видных ордубадских поэтов XIX века.

Биография 
Кудси Вананди родился в селе Вананд Ордубадского района. Точная дата рождения и смерти поэта неизвестны. В одном источнике его настоящее имя упоминается, как Хаджи Мирза Агарахим Кудси Вананди, в азербайджанской советской энциклопедии его называют Мир Абдуррахим. В одном из своих стихотворений он пишет о родном селе Вананд:
Он был одним из главных членов литературного совета в Ордубаде, носившее название «Анджумани-шуара».

Творчество 
Написал произведения сочинённые в форме классической и ашугской поэзии. В его стихах чувствуется влияние творчества Физули и Набати. Сохранился один диван 1863 года, которые поныне хранится в Институте Рукописей национальной академии Наук Азербайджана.

Литература 

 Ф. Гасымзаде. История Азербайджана в XIX веке. 1974.
 Аскер Гадимов. По следам газели. "Наука и жизнь", N 5, 1984.
 Азербайджанская советская энциклопедия. Том III. с. 293.

Примечание 

Умершие в Ордубаде
Родившиеся в Ордубаде
Умершие в 1861 году
Родившиеся в 1773 году
Азербайджанские поэты
Поэты Азербайджана
Литература на азербайджанском языке
Тюркские поэты